Горивицы — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в 11 км к югу от центра города Великие Луки и в 2 км к востоку от деревни Булынино.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 24 жителя, на 2010 год — 24 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района